(par ordre chronologique des naissances)
 Max Hödel (Emil Heinrich Maximilian Hödel, 1857 – ), un plombier saxon de Leipzig, Allemagne, connu pour un attentat manqué à l’encontre de l’empereur Guillaume I.
 Donald P. Hodel (né en 1935), homme politique américain.
 Roland Hodel (né le  à Guebwiller (Haut-Rhin, Alsace)),  un haut fonctionnaire français.
 Fauna Hodel (1951-2017), auteure et conférencière américaine.
 Ronny Hodel (1982- ), un footballeur suisse.